Hugh Roy Currie (né le  à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada et mort le  à Wetaskiwin, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1943-1944 || Lions de Saskatoon || SAHAS ||4 ||1 ||4 ||5 ||4 ||2 ||0 ||3 ||3 ||2
|- 
|1943-1944 || Lions de Saskatoon || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|1944-1945 || Orioles de Baltimore || EAHL ||47 ||3 ||15 ||18 ||44 ||11 ||2 ||4 ||6 ||18
|- 
|1945-1946 || Texans de Dallas || USHL ||18 ||3 ||1 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1945-1946 || Lions de Washington || EAHL ||22 ||1 ||5 ||6 ||33 ||12 ||0 ||6 ||6 ||10
|-  
|1946-1947 || Huskies de Houston || USHL ||36 ||4 ||8 ||12 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1946-1947 || Rockies de Tacoma || PCHL ||18 ||5 ||8 ||13 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1947-1948 || Bisons de Buffalo || LAH ||9 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1947-1948 || Huskies de Houston || USHL ||52 ||5 ||7 ||12 ||67 ||12 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|1948-1949 || Huskies de Houston || USHL ||11 ||1 ||1 ||2 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1948-1949 || Skyhawks de San Diego || PCHL ||51 ||4 ||11 ||15 ||52 ||14 ||2 ||6 ||8 ||30 
|-
|1949-1950 || Blades de Louisville || USHL ||7 ||1 ||6 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1949-1950 || Bisons de Buffalo || LAH ||54 ||3 ||25 ||28 ||64 ||5 ||0 ||0 ||0 ||13 
|-
|1950-1951 || Bisons de Buffalo || LAH ||57 ||9 ||56 ||65 ||54 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 
|- 
|1950-1951 || Canadiens de Montréal || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1951-1952 || Bisons de Buffalo || LAH ||11 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1951-1952 || Canucks de Vancouver || PCHL ||34 ||5 ||20 ||25 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1952-1953 || Canucks de Vancouver || WHL ||68 ||3 ||25 ||28 ||77 ||9 ||2 ||5 ||7 ||10
|- 
|1953-1954 || Indians de Springfield || LAH ||31 ||5 ||21 ||26 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1953-1954 || Warriors de Syracuse || LAH ||41 ||2 ||13 ||15 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1954-1955 || Indians de Springfield || LAH ||64 ||5 ||43 ||48 ||60 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 
|- 
|1955-1956 || Canucks de Vancouver || WHL ||69 ||6 ||30 ||36 ||36 ||15 ||0 ||3 ||3 ||6 
|-
|1956-1957 || Canucks de Vancouver || WHL ||68 ||6 ||32 ||38 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1957-1958 || Totems de Seattle || WHL ||70 ||3 ||40 ||43 ||72 ||11 ||1 ||1 ||2 ||10 
|-
|1958-1959 || Canucks de Vancouver || WHL ||67 ||4 ||26 ||30 ||36 ||9 ||0 ||4 ||4 ||10 
|- 
|1959-1960 || Stampeders de Calgary || WHL ||66 ||1 ||25 ||26 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1960-1961 || Cougars de Victoria ||WHL ||70 ||1 ||16 ||17 ||39 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 
|- 
|1961-1962 || Seals de San Francisco || WHL ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1961-1962 || Canucks de Vancouver || WHL ||43 ||1 ||13 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-1963 || Ramblers de Philadelphie || EHL ||65 ||2 ||50 ||52 ||31 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|1965-1966 || Nuggets d'Edmonton || WCSHL ||7 ||0 ||6 ||6 ||5 ||- ||- ||- ||- ||- 

|1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
 1951 : nommé dans la  d'étoiles
Western Hockey League
 1957 : nommé dans la  d'étoiles, Division Coats
 1958 et 1959 : nommé dans la  d'étoiles, Division Coats

Transactions 

 Le  : prêté aux Canadiens de Montréal par les Bisons de Buffalo.
 Le  : nommé entraîneur des Canucks de Vancouver.
 Le  : nommé joueur-entraîneur des Ramblers de Philadelphie (EHL).

Notes et références 

Naissance en octobre 1925
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Warriors de Syracuse
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Saskatoon
Joueur des Seals de San Francisco (WHL)
Joueur des Canucks de Vancouver (WHL)
Joueur des Totems de Seattle
Joueur des Stampeders de Calgary (hockey sur glace)
Joueur des Cougars de Victoria (WHL)
Décès en novembre 2017
Décès en Alberta
Décès à 92 ans